Павел Тучков:
 Тучков, Павел Алексеевич (1776—1858) — генерал-майор российской армии, действительный тайный советник. Герой Отечественной войны 1812 года.
 Тучков, Павел Алексеевич (1803—1864) — генерал от инфантерии, московский военный генерал-губернатор.